О звезде d Киля см. V343 Киля

D Ки́ля (, сокр. D Car) — звезда в созвездии Киля. Это бело-голубая звезда главной последовательности спектрального класса В с видимым блеском +4,81, она удалена от Земли примерно на 540 световых лет. Радиус звезды в четыре раза больше солнечного.

Примечания 

Бело-голубые звёзды главной последовательности